

Geografia
Manley – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, Regno Unito
Manley – villaggio del Nebraska, Stati Uniti d'America

Persone
Dorothy Manley – ex velocista britannica
Elizabeth Manley – ex pattinatrice artistica su ghiaccio canadese
John Manley – politico canadese
Michael Manley – dirigente d'azienda britannico